Bieg na 60 metrów kobiet – jedna z konkurencji biegowych rozgrywanych podczas halowych lekkoatletycznych mistrzostw świata w Oregon Convention Center w Portlandzie.

Tytułu mistrzowskiego z 2014 roku nie broniła jamajska sprinterka Shelly-Ann Fraser-Pryce.

Minimum kwalifikacyjne 
Aby zakwalifikować się do mistrzostw, należało wypełnić minimum kwalifikacyjne wynoszące 7,32 (hala) lub 11,20 na otwartym stadionie w biegu na 100 metrów (uzyskane w okresie od 1 stycznia 2015 do 7 marca 2016).

Terminarz

Rekordy 
W poniższej tabeli przedstawiono (według stanu przed rozpoczęciem mistrzostw) halowe rekordy świata, poszczególnych kontynentów oraz halowych mistrzostw świata.

Listy światowe 
Tabela przedstawia 10 najlepszych wyników uzyskanych w sezonie halowym 2016 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Wyniki

Eliminacje 
Awans: Dwie najlepsze z każdego biegu (Q) oraz cztery z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).Źródło: IAAF

Półfinały 
Awans: Dwie najlepsze z każdego biegu (Q) oraz dwie z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).Źródło: IAAF

Finał 
Źródło: IAAF

Uwagi

Przypisy 

Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2016